Javorina může být:

 Javorina – přírodní rezervace v okrese Uherské Hradiště

lidská sídla
 Javorina (vojenský újezd) – vojenský újezd ve slovenském okresu Kežmarok
 Tatranská Javorina – malá slovenská obec v okrese Poprad severně od obce Rogová
 Javorina (Lom nad Rimavicou) – část slovenské obce Lom nad Rimavicou
 Javorina (Klenovec) – část slovenské obce Klenovec

vodoteč
 Javorina (přítok Turce) – slovenský potok v Malé Fatře u Vrútek
 Javorina (přítok Váhu) – slovenský potok v Malé Fatře u Strečna
 Javorina (přítok Veporského potoka) – slovenský potok ve Veporských vrších
 Javorina (přítok Vrzavky) – slovenský potok v Bílých Karpatech

hora, vrch, pohoří
 Javorina (Busov) – slovenský vrch v Busově (881,2 m n. m.)
 Javorina (Kysucké Beskydy, 1172 m) – slovenská hora v Kysuckých Beskydech (1 172 m n. m.)
 Javorina (Kysucké Beskydy, 1117 m) – slovenská hora v Kysuckých Beskydech (1 117 m n. m.)
 Javorina (Levočské vrchy) – slovenská hora v Levočských vrších (1 224,9 m n. m.)
 Javorina (Malá Fatra) – slovenská hora v Malé Fatře (1 053,4 m n. m.)
 Javorina (Muránská planina) – slovenská hora v Muránské planině (970,5 m n. m.)
 Javorina (Nízké Tatry) – slovenská hora v Nízkých Tatrách (1 314,8 m n. m.)
 Javorina (Slovenský ráj) – slovenská hora ve Slovenském ráji (1 185,6 m n. m.)
 Javorina (Strážovské vrchy, Čičmany) – slovenský vrch v Strážovských vrších u obce Čičmany (937,9 m n. m.)
 Javorina (Strážovské vrchy, Košecké Rovné) – slovenská hora ve Strážovských vrších u Košeckého Rovného (1 009,5 m n. m.)
 Javorina (Velká Fatra) – slovenská hora ve Velké Fatře (1 327,9 m n. m.)
 Veľká Javorina, česky Velká Javořina – slovenský vrch v Bílých Karpatech

horské sedlo
 Javorina (sedlo) – slovenské horské sedlo v Lúčanské Malé Fatře

jiný význam
 Čergovská Javorina
 Panská Javorina